Степан Владимирович Савченко (; , с. Синявка, Черниговской губернии (теперь Менского района Черниговской области Украины) — , ) — украинский советский литературовед, переводчик, этнограф. Педагог, профессор (1925).

Биография 
В 1913 окончил Киевский университет. С 1917 года преподавал там же историю зарубежной литературы и романскую филологию.
С 1933 — руководитель кафедры университета.

Автор научных работ:
 «Русская народная сказка» (1914),
 «Происхождение романских языков» (1916),
 «Шевченко и мировая литература» (1939) и др.

Под редакцией и со статьями С. Савченко вышли в переводе на украинский язык десятитомное издания произведений Ги де Мопассана (1927—1930), сборник переводов «Французские классики XVII в.» (1931). С. Савченко принадлежат вступительные статьи к украинским изданиям произведений Анатоля Франса, Бласко Ибаньеса, Ромена Роллана, Жозефа Бедье и др.

Подвергся репрессиям. Был выслан в Ташкент, где и умер в 1942 году.

Литература 
 Репрессированные этнографы / сост. Д. Д. Тумаркин ; РАН, Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. — М. : Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2003.

Литературоведы СССР
Литературоведы Российской империи
Литературоведы Украины
Переводчики Украины
Переводчики СССР
Педагоги Российской империи
Педагоги СССР
Преподаватели Киевского университета
Выпускники Киевского университета
Этнографы Украины
Этнографы СССР
Переводчики с французского языка